I came to dance (album van Nils Lofgren) (1977), een muziekalbum van Nils Lofgren
 I came to dance (lied van Nils Lofgren) (1977), een lied van Nils Lofgren
 I came to dance (album van Z Rokk) (ca. 2012), een muziekalbum van Z Rokk
 I came to dance (lied van Z Rokk) (2012), een lied van Z Rokk
 I came to dance (Whitehead/Owens) (2012), een lied van Tom Taylor & Gareth Whitehead, met Robert Owens
 I came to dance (Maurice Mattei) (1997), een lied van Maurice Mattei

Zie ook 
 The Man Who Came Back (1931), een Amerikaanse dramafilm uit 1931 onder regie van Raoul Walsh